Dora Carofiglio (1963-), chanteuse italienne ;
 Francesco Carofiglio (1964-), footballeur italien ;
 Gianrico Carofiglio (1961-), magistrat, écrivain et homme politique italien.

Patronyme italien